COZ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Constanza, en République dominicaine, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , une ancienne compagnie aérienne népalaise jusqu'en 2008, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes. .

 Cós ou Coz, paroisse portugaise de la municipalité d'Alcobaça.

Code IATA des aéroports